Dorothea Fairbridge, Zuid-Afrikaanse schrijfster
 Fairbridge (Peel), plaats in West-Australië
 Kingsley Fairbridge, welzijnswerker in West-Australië